El pambazo de pita, es un alimento que ha sobrevivido de generación en generación en Tequixquiac, es herencia directa de los criptojudíos sefardíes que se establecieron en el periodo colonial en estas tierras, su nombre proviene del judeoespañol; pan-basho (pan bajo), consta de un pan descostrado hecho con acemite o trigo granulado llamado pita, que era un pan de baja calidad, la receta provino de la península ibérica y adquirió arraigo en las panaderías tequixquenses.

Aunque en Tequixquiac está la mayor tradición ancestral de elaborar los pambazos de pita, se ha comercializado también en panaderías y comercios de antojitos en Apaxco, Hueypoxtla, Ajacuba, Atitalaquia, Tlaxcoapan, San Agustín Tlaxiaca y Tetepango. En Santiago Tezontlale, también se elabora el pambazo de pita de la misma manera que en Tequixquiac.

Características 

El pambazo de pita es pan de forma cóncava hecho de acemite de trigo y sal, se fríe en manteca y se sirve frito. La panadería La Guadalupana fue el lugar donde se conservó la receta original del pambazo de Tequixquiac, actualmente diversos panaderos rescataron la receta de este platillo para degustarlo en festejos y eventos especiales.

Receta tradicional 
Actualmente el relleno más común es de longaniza con papa, que asemeja al que los lugareños llaman pambazo chilango, pero también hay otros rellenos como el de barbacoa de cordero, o el de pollo o guajolote desmenuzado con epazote; además lleva verdura, crema y salsa de chile chipotle, antiguamente había ausencia de carne de cerdo como la longaniza en este pambazo, pero era recompensado con la carne de pavo y de cordero.

Véase también 
 pambazo
 pan bazo

Referencias

Enlaces externos 

Gastronomía del estado de México
Tequixquiac
Gastronomía sefardí en México